Dairyland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dairyland (Kalifornien)
 Dairyland (New York)
 Dairyland (Wisconsin), im Douglas County
 Dairyland (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin